Kritzinger ist der Familienname folgender Personen:

 Klippies Kritzinger (1948–2016), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler